Cunninghamioideae é uma subfamília monotípica de coníferas da família Cupressaceae cujo único género é Cunninghamia.

Espécies
 Cunninghamia lanceolata
 Cunninghamia konishii

Ligações externas

Cupressaceae